Hrvatska
 Brezik (Gospić), gradsko naselje Gospića, Ličko-senjska županija
 Brezik (Lukač), naselje u općini Lukač, Virovitičko-podravska županija
 Brezik (Nova Bukovica), naselje u općini Nova Bukovica, Virovitičko-podravska županija
 Brezik Našički, gradsko naselje Našica, Osječko-baranjska županija
 NK Brezik

BiH
 Brezik (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Brezik (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija
 Brezik (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Brezik (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Brezik (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš